Das Hôpital de la Collégiale war bis Juni 2022 ein öffentliches Krankenhaus der Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) in der Rue de la Collégiale und der Rue du Fer-à-Moulin im 5. Arrondissement von Paris mit 132 Betten. Es handelt sich ausschließlich um ein geriatrisches Fachkrankenhaus.

Dieses Krankenhaus trägt den Namen La Collégiale in Erinnerung an die alte Kirche, die Kollegiatstift Saint-Marcel, die sich an der Kreuzung der Gobelins befindet. Es wurde vom Architekten Jacques Kalisz entworfen.

Im Juni 2022 wurde das damals 80 Betten umfassende Hôpital de la Collégiale aus Personalmangel geschlossen, nachdem bereits 2021 eine Langzeitpflegestation mit 14 Betten und im Februar 2022 eine weitere mit 40 Betten stillgelegt worden war.

Weblinks 

 Hôpital de la Collégiale

Einzelnachweise 

Collegiale
Krankenhausbau in Paris
5. Arrondissement (Paris)
Krankenhausbau in Europa
Fachkrankenhaus für Geriatrie